Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza – gruppo italiano di improvvisazione musicale
 Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza – album del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza del 1966
 Gruppo d'improvvisazione Nuova Consonanza – album del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza del 1973